La saison 1996-1997 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du CP Berne, qui remporte la saison régulière puis le titre en battant l'EV Zoug en finale des séries éliminatoires.

Ligue nationale A

Saison régulière

Première phase 
La saison régulière comporte tout d'abord 36 matches où les dix équipes de LNA se rencontrent chacune à quatre reprises. À l'issue de cette première phase, les six meilleures équipes se rencontrent à nouveau dans un tour final qui détermine le classement de la saison régulière ; les quatre dernières se disputent les deux dernières places restantes pour les séries éliminatoires dans un tour de qualification.

Tour final 
Le tour final, disputé entre les six meilleures équipes de la première phase, permet d'établir le classement final avant les séries éliminatoires. Les points de la première phase sont conservés et le CP Berne garde sa première place devant le EV Zoug.

Tour de qualification 
Le tour de qualification, disputé entre les quatre dernières équipe de la première phase, permet aux deux meilleures d'entre elles de se qualifier pour les séries éliminatoires. Les points de la première phase sont conservés ; le SC Rapperswil-Jona et le Zürcher SC se hissent en play-off.

Séries éliminatoires

Ligue nationale B

Saison régulière 
Les trois premières équipes de l'est (Grasshopper, Thurgovie et Herisau) et les trois premières de l'ouest (Langnau, Martigny et Lausanne) sont directement qualifiées pour le tour final.

Tour final 
Le tour final, disputé entre les six meilleures équipes de la première phase, permet d'établir le classement final avant les séries éliminatoires. La moitié des points de la première phase est conservée.

Tour de qualification 
Le tour de qualification, disputé entre les six dernières équipe de la première phase, permet aux deux meilleures d'entre elles de se qualifier pour les séries éliminatoires. La moitié des points de la première phase est conservée ; Coire et Bienne se hissent en play-off.

Play-off 
Vainqueur des play-off, Herisau est promu en LNA, cette dernière étant élargie à onze équipes.

Play-out



Juniors Élites

Références 

1997
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1996
Sport en Suisse en 1997